Хуа́н Вела́ско Да́мас (; 15 мая 1977, Севилья) — испанский футболист, защитник, тренер.

Карьера 
Веласко — воспитанник школы футбольного клуба «Кориа». Профессиональную карьеру Веласко начинал во второй команде «Севильи». Затем защитник был замечен и в основной команде. За «Севилью» футболист сыграл 80 матчей и забил 3 гола. В 1999 году Веласко перешёл в ФК «Сельта» из Виго. В январе 2000 года Веласко дебютировал в национальной команде. Тот матч завершился со счётом 3:0 в пользу испанцев. В 2004 Веласко перешёл в «Атлетико Мадрид», где сыграл 46 матчей. В 2006 из «Атлетико» Веласко перебрался в «Эспаньол». В составе «попугаев» Веласко провёл лишь 20 матчей. 18 февраля 2008 года Веласко подписал трёхмесячный контракт с «Норвич Сити». Затем Веласко перешёл в греческий клуб «Пантракикос». Клуб в сезоне 2007/08 занял 3 место в Бета Этники, тем самым получив путёвку в Высшую лигу. В январе 2010 года перешёл в «Ларису», за которую провел 27 матчей. Завершил карьеру в июне 2011 года в 34 года.

Примечания

Ссылки 
 Статистика выступлений в Испании 
 Информация о Веласко в национальной сборной
 Веласко на сайте «канареек»
 

Футболисты Испании
Игроки сборной Испании по футболу
Игроки ФК «Севилья»
Игроки ФК «Сельта»
Игроки ФК «Атлетико Мадрид»
Игроки ФК «Эспаньол»
Игроки ФК «Норвич Сити»
Игроки ФК «Пантракикос»
Игроки ФК «Лариса»